Stora Bässkär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Bässkär (Kumlinge, Åland), 
 Stora Bässkär, Raseborg, Nyland,

Se även
Lilla Bässkär
Bässkär

Robotskapade Finlandförgreningar